Stará Ves est un toponyme qui peut désigner :

Stará Ves, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Stará Ves, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Stará Ves nad Ondřejnicí, une commune du district d'Ostrava-Ville, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie